Santa Colomba de Curueño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Colomba de Curueño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa Colomba de Curueño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar